Dieser Artikel ist eine Übersicht der Kader der 2. Fußball-Bundesliga 2018/19.

Es sind alle Spieler gelistet, die im Zeitraum vom ersten Spiel des jeweiligen Vereins (3., 4., 5. bzw. 6. August 2018) bis zum Saisonfinale am 19. Mai 2019 dem jeweiligen Profikader durchgehend oder zeitweise angehörten. Außerdem werden die Spieler aus den Nachwuchsmannschaften aufgeführt, die mindestens einmal auf der Bank saßen und somit im Spieltagskader standen. Die Teams sind nach der Abschlusstabelle sortiert.

Anmerkungen 
 Logo: Logo zum Zeitpunkt der Spielzeit,
 Trikots:: Trikots, mit denen die Mannschaft in der Spielzeit auflief. Die Einteilung Heim, Auswärts und Ausweich richtet sich danach, wie die Trikots vom jeweiligen Verein vertrieben wurden,
 Cheftrainer: Alle Cheftrainer, die das Team während der Saison betreuten. Die Klammer gibt das Alter in Jahren während der Spieltage der Amtszeit sowie die Spieltage an, an denen der Cheftrainer das Traineramt innehatte, sofern dies nicht über die gesamte Saison der Fall war. Interimstrainer sind nur berücksichtigt, sofern sie ein Spiel absolvierten. Die Nationalität ist nur bei ausländischen Trainern angegeben,
 Kapitän: Alle hauptamtlichen Mannschaftskapitäne. Nicht berücksichtigt sind deren Vertreter. Die Klammer gibt das Alter in Jahren während der Spieltage der Amtszeit sowie die Spieltage an, an denen der Spieler das Kapitänsamt innehatte, sofern dies nicht über die gesamte Saison der Fall war,
 Nr.: Rückennummer des Spielers,
 Nat.: Nationalität des Spielers. Bei mehrfacher Staatsangehörigkeit das Land, für das der Spieler Länderspiele absolviert hat, bzw. in dem er geboren ist. Spieler ohne Angabe sind Deutsche bzw. Doppelstaatsbürger, die für deutsche Auswahlmannschaften spielen bzw. in Deutschland geboren wurden,
 Name: Vor- und Zuname bzw. der Künstlername des Spielers. Der hochgestellte Zeitraum gibt die Spieltage an, in denen der Spieler dem jeweiligen Kader angehörte, sofern dies nicht über die gesamte Spielzeit der Fall war. Zum Beispiel 1–18 für einen Spieler, der einem Kader bis zur Winterpause angehörte bzw. ab 19 für einen Spieler, der einem Kader ab der Winterpause angehörte (der erste Spieltag der Rückrunde fand vor der Winterpause statt). Bei der Angabe ab gehörte der Spieler dem Kader vom genannten Spieltag bis zum Saisonende an (Angaben nur bei externen Zu- und Abgängen). Zudem sind Spieler mit II (zweite Mannschaft) und U19 (A-Jugend) gekennzeichnet, die zumindest zeitweise zusätzlich im Kader einer Nachwuchsmannschaft standen (nicht bei Spielern, die lediglich Spiele in einer dieser Mannschaften absolvierten),
 Position: Angabe der Position des Spielers, 
 Alter: Alter des Spielers in Jahren im Zeitraum der Spieltage der Kaderzugehörigkeit. Die Altersgrenze lag grundsätzlich bei 17 Jahren. Ein 16-Jähriger war nur spielberechtigt, wenn er formal dem jüngeren A-Junioren-Jahrgang (2001) angehörte,
 Spiele: Spiele für den jeweiligen Verein in der Saison 2018/19 ohne Relegation,
 Tore: Tore für den jeweiligen Verein in der Saison 2018/19 ohne Relegation,
 Vorlagen: Torvorlagen für den jeweiligen Verein in der Saison 2018/19 ohne Relegation,
 : Gelbe Karten für den jeweiligen Verein in der Saison 2018/19 ohne Relegation,
 : Gelb-Rote Karten für den jeweiligen Verein in der Saison 2018/19 ohne Relegation,
 : Rote Karten für den jeweiligen Verein in der Saison 2018/19 ohne Relegation,
 Fettgedruckte Werte sind Rekordwerte der Saison.

Kader

1. FC Köln 

Cheftrainer: Markus Anfang (; bis zum 31. Spieltag), André Pawlak (; Interimstrainer ab dem 32. Spieltag)
Kapitän: Jonas Hector ()

SC Paderborn 07 

Cheftrainer: Steffen Baumgart (/)
Kapitän: Christian Strohdiek (/)

1. FC Union Berlin 

Cheftrainer:  (/)
Kapitän:  (/)

Hamburger SV 

Cheftrainer: Christian Titz (; bis zum 10. Spieltag), Hannes Wolf (/; ab dem 11. Spieltag)
Kapitän: Aaron Hunt (/)

1. FC Heidenheim 

Cheftrainer: Frank Schmidt (/)
Kapitän: Marc Schnatterer (/)

Holstein Kiel 

Cheftrainer: Tim Walter (/)
Kapitän: David Kinsombi (/)

Arminia Bielefeld 

Cheftrainer:  (/; bis zum 16. Spieltag), Uwe Neuhaus (; ab dem 17. Spieltag)
Kapitän: Julian Börner (/)

SSV Jahn Regensburg 

Cheftrainer: Achim Beierlorzer (/)
Kapitän: Marco Grüttner (/)

FC St. Pauli 

Cheftrainer: Markus Kauczinski (/; bis zum 28. Spieltag),  (; ab dem 29. Spieltag)
Kapitän: Bernd Nehrig (/; bis zum 18. Spieltag), Johannes Flum (; ab dem 19. Spieltag)

SV Darmstadt 98 

Cheftrainer: Dirk Schuster (/; bis zum 22. Spieltag), Kai Peter Schmitz (; Interimstrainer am 23. Spieltag),  Dimitrios Grammozis  (; ab dem 24. Spieltag)
Kapitän: Aytaç Sulu (/; bis zum 18. Spieltag), Fabian Holland (; ab dem 19. Spieltag)

VfL Bochum 

Cheftrainer: Robin Dutt (/)
Kapitän: Stefano Celozzi (/)

Dynamo Dresden 

Cheftrainer: Uwe Neuhaus (; bis zum 2. Spieltag), Cristian Fiél (; Interimstrainer am 3. Spieltag), Maik Walpurgis (/; vom 5. bis zum 23. Spieltag), Cristian Fiél (/; ab dem 24. Spieltag)Anmerkung: Das Heimspiel von Dynamo Dresden gegen den Hamburger SV am 4. Spieltag wurde abgesagt, da aufgrund der Ausschreitungen in Chemnitz 2018 zu wenig Polizeikräfte zur Verfügung standen. Das Spiel wurde am 18. September, zwischen dem 5. und 6. Spieltag, nachgeholt und fiel somit in die Amtszeit von Walpurgis.
Kapitän: Marco Hartmann (/)

SpVgg Greuther Fürth 

Cheftrainer:  (; bis zum 20. Spieltag), Oliver Barth  (; am 19. Spieltag anstelle des gesperrten Burić), Stefan Leitl (; ab dem 21. Spieltag)
Kapitän: Marco Caligiuri (/)

FC Erzgebirge Aue 

Cheftrainer: Daniel Meyer (/)
Kapitän: Martin Männel (/)

SV Sandhausen 

Cheftrainer: Kenan Kocak (; bis zum 9. Spieltag), Uwe Koschinat (; ab dem 10. Spieltag)
Kapitän:  (/)

FC Ingolstadt 04 

Cheftrainer: Stefan Leitl (/; bis zum 6. Spieltag), Alexander Nouri (; vom 7. bis zum 14. Spieltag), Roberto Pätzold (; Interimstrainer am 15. Spieltag), Jens Keller (; vom 16. bis zum 27. Spieltag), Tomas Oral (/; ab dem 28. Spieltag)
Kapitän:  (/; bis zum 18. Spieltag),  (; ab dem 19. Spieltag)

1. FC Magdeburg 

Cheftrainer: Jens Härtel (; bis zum 13. Spieltag), Michael Oenning (; ab dem 14. Spieltag)
Kapitän: Nils Butzen (; bis zum 13. Spieltag), Christian Beck (/; ab dem 14. Spieltag)

MSV Duisburg 

Cheftrainer:  (; bis zum 8. Spieltag), Torsten Lieberknecht (; ab dem 9. Spieltag)
Kapitän: Kevin Wolze (; bis zum 18. Spieltag), Gerrit Nauber (/; ab dem 19. Spieltag)

Siehe auch 
 Kader der deutschen Fußball-Bundesliga 2018/19
 Kader der 3. Fußball-Liga 2018/19

Anmerkungen

Einzelnachweise 

!
Kaderliste